Une ponction est un acte médical consistant à introduire une partie d'une aiguille creuse, d'un cathéter ou d'un trocart dans le corps afin de recueillir un liquide biologique ou des cellules. Ce geste peut avoir pour objectif une aide au diagnostic grâce aux examens complémentaires ou une aide au traitement par évacuation d'un liquide néfaste. Ce type de geste est effectué par un infirmier ou un médecin. On peut citer :
 la ponction veineuse (ou prise de sang dans le langage courant) ;
 la ponction artérielle ;
 la ponction de moelle osseuse ;
 la ponction articulaire, voir liquide synovial ;
 la ponction lombaire ;
 la ponction pleurale ;
 l'amniocentèse ;
 la paracentèse tympanique.

Le prélèvement obtenu est ensuite analysé en biologie médicale par des techniques de biochimie ou de cytologie. Cet acte médical est à distinguer d'autres gestes comme le sondage ou encore la biopsie.